sadzawka – zbiornik wodny

Integralne część wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sadzawka – część wsi Malżyce w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin
 Sadzawka – część wsi Włoszczowice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije

Inne 
 Sadzawka – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie nadwórniańskim
 Sadzawka – obraz Wiktora Borisowa-Musatowa

Zobacz też 
 Sadzawki